Риссанен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риссанен, Йорма (род. 1932) — финский теоретик информации.
 Риссанен, Юхо (1873—1950) — финский художник.